Friedrich Wilhelm von Loßberg ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wilhelm von Loßberg (1720–1800), deutscher Generalleutnant 
 Friedrich Wilhelm von Loßberg (1776–1848), deutscher Generalleutnant und Politiker